Ungureanu ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra Ungureanu (* 1981), rumänische Pop- und House-Sängerin
 Constantin Ungureanu (* 1968), rumänischer Historiker in Chișinău
 Corina Ungureanu (* 1980), rumänische Kunstturnerin
 Marius Ungureanu (* 1994), rumänischer Biathlet
 Mihaela Ungureanu-Binder (* 1964), rumänische Opernsängerin (Mezzosopran)
 Mihai Răzvan Ungureanu (* 1968), rumänischer Politiker, Historiker und Diplomat
 Nicolae Ungureanu (* 1956), rumänischer Fußballspieler und -trainer
 Paula Ungureanu (* 1980), rumänische Handballspielerin
 Teodora Ungureanu (* 1960), rumänische Kunstturnerin
 Traian Ungureanu (* 1958), rumänischer Politiker